Dracaena — назва двох біологічних родів.

 Dracaena — рід рослин родини Холодкові
 Dracaena — рід ящірок з родини Теїд